Tallinn bezeichnet

 Tallinn, die Hauptstadt Estlands
 einen Asteroiden, siehe (35347) Tallinn
 den Kreuzer Lützow (Schiff, 1939), 1940 an die Sowjetunion verkauft und geliefert, dort 1944 in Tallinn umbenannt

Tallinn ist der Familienname folgender Personen:
 Jaan Tallinn (* 1972), estnischer Computerprogrammierer und Investor